

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 47
 Za Górą – część miasta Maków Podhalański
 Za Górą – część miasta Żywiec

Zobacz też 
 Hirkany